Макітра Григорій Тадейович (1891—1942) — український педагог, хорунжий УГА.
 Макітра Роман-Любомир Григорович (1931—2013) — український фізико-хімік, доктор хімічних наук; дійсний член НТШ.

Посуд 
 Макітра — конусоподібний посуд, виготовлений із випаленої глини

Гори 
 Макітра — гора у Вороняках (Україна, Львівська область)
 Макітра — гора на північному Кавказі (Росія, Краснодарський край)

Природоохоронна територія 
 Макітра — ботанічний заказник у Львівській області